Lybiď – sestra kníže Kyje
 Lybiď (řeka) – řeka v Kyjevě

Ostatní 

 Lybiď 1 – budoucí první geostacionární telekomunikační ukrajinská družice
 Lybiď M – budoucí první telekomunikační ukrajinská družice
 Lybiď (nakladatelství)
 Hotel Lybiď – hotel v Kyjevě

Rozcestníky - místopisné jméno